Агентство связи Бразилии (, ANATEL) является государственным агентством Министерства связи Бразилии.

Услуги 
 Фиксированная телефония (службы фиксированной телефонной связи — STFC)
 Мобильная связь (Служба мобильной связи — SMP, и специализированные службы мобильной связи — EMS)
 Мультимедийная связь
 Вещание
 Кабельное телевидение
 Радио
 Выделение радиочастот
 Спутниковая связь
 Ограниченный сервис
 Прочие услуги связи

Ссылки 
 

Государственные агентства Бразилии